Шотланлы — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Шотланлы (Агдамский район)
 Шотланлы (Агджабединский район)